Molekulska formula -{C24H25NO4}- se može odnositi na:

 BI 224436
 Flavoksat